Spiegelthal ist der Name folgender Personen:

 Carl August Spiegelthal (1821–1897), deutscher Unternehmer und Autor aus Dresden
 Franz Spiegelthal (1865–nach 1931), deutscher Jurist und Senatspräsident in Berlin
 Friedrich Wilhelm Spiegelthal (1829–1897), dt.-amerikanischer Antikensammler und schwedischer Konsul
 Ludwig Peter Spiegelthal (1823–1900), preußischer Generalkonsul und Antikensammler

Siehe auch: 

 Spiegelthaler Hoffnungsschacht
 Spiegelthaler Gangzug